Angulimaya är ett släkte av svampar. Angulimaya ingår i familjen Lasiosphaeriaceae, ordningen Sordariales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Angulimaya